Moggallana I, rei d'Anuradhapura, 497 a 515
 Moggallana II, rei d'Anuradhapura, 540 a 560
 Moggallana III, rei d'Anuradhapura, 608 a 614